Военная гидротехника — прикладной подраздел гидротехники, который занимается созданием научно-методической базы для проведения технических мероприятий на воде в интересах повышения обороноспособности страны и/или обеспечения боевых действий вооружённых сил. Основными задачами военной гидротехники являются:
 организация водных заграждений при помощи гидротехнических сооружений (пассивным или активным затоплением местности, созданием волн попуска и т.п.)
 приспособлением гидротехнических объектов гражданского назначения для использования в военных целях,
 обеспечение пунктов высадки морских десантов причальным фронтом,
 приспособление водных путей для действий военно-речных флотилий, транспортировки войск и их эвакуации, перевозки военных грузов, устройство мест стоянок, ремонта погрузки и разгрузки военно-речных судов,
 обеспечение военно-морских баз плавучими и стационарными причалами, сооружениями для ремонта судов, защитными сооружениями акватории от действия течений и волн, 
 оборудование островных гидротехнических сооружений (на отмелях, банках и т.п.) под пункты снабжения и обеспечения кораблей,
 подбор и устройство акваторий для базирования сил гидроавиации, 
 постройка подземных и надземных гидротехнических сооружений для защиты сил флота от различных средств поражения противника,
 осушение позиций и мест расположения объектов военного назначения, борьба с оползнями и разрушениями, вызванными действиями воды, борьба с грунтовыми водами,  
 решение задач обеспечения войск водой.

В рамках военной гидротехники изучаются методы расчёта прочности и устойчивости, оценки статических и динамических нагрузок, а также — приниципы конструирования и технологические особенности гидротехнических сооружений различного назначения.

Примечания

См. также 
 Военная география
 Военная геология

Гидротехника
Военная наука